La  est l'une des vingt-cinq circonscriptions législatives du Japon que compte la préfecture métropolitaine de Tokyo. Cette circonscription comptait  électeurs en date du .

Description géographique 

La Douzième circonscription de Tōkyō correspond à l'est de l'arrondissement spécial de Toshima, à la totalité de Kita, à l'extrémité nord d'Itabashi et à la partie est d'Adachi.

Députés

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Chambre des représentants du Japon

Circonscription législative au Japon